Караимская улица (, , ) — годоним (название улицы), исторически связанный с местами компактного проживания караимов. Как правило, встречается в местах расположения сохранившихся или разрушенных караимских молитвенных домов (кенасса). В советский период все «караимские улицы» из идеологических соображений были переименованы, в настоящее время часть из них вновь стали называться прежним названием.

Израиль 
 Караимская улица — улица в Иерусалиме.

Крым 
 Караимская улица — улица в Евпатории.
 Караимская улица — улица в Симферополе.
 Караимская улица — улица в Феодосии.

Литва 
 Караимская улица — улица в Вильнюсе.
 Караимская улица — улица в Тракае.

Украина 
 Караимская улица — улица в Луцке.
 Караимская улица — улица во Львове.

Караимы